Il singolare dell'American Airlines Tennis Games 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Peter Fleming.

Roscoe Tanner ha battuto in finale 6–1, 7–6 Raúl Ramírez.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

American Airlines Tennis Games 1978